Ел Кастиљо има више значења:

 Ел Кастиљо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кастиљо, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кастиљо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кастиљо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кастиљо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кастиљо, Висенте Година Балдерас (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кастиљо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кастиљо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кастиљо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кастиљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кастиљо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кастиљо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кастиљо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кастиљо (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо, Гранха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо, Ел Кастиљито (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кастиљо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кастиљо (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кастиљо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кастиљо (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кастиљо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кастиљо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастиљо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастиљо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастиљо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастиљо, Норма Ерминија Перез (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастиљо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастиљо (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кастиљо (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кастиљо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Кастиљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кастиљо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кастиљо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кастиљо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кастиљо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кастиљо (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кастиљо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кастиљо (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастиљо (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастиљо (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастиљо (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастиљо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастиљо (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику